Johanna (voornaam)
 Johanna (Elsink), lied van Henk Elsink
 Johanna (Culemborg), een windmolen in het Gelderse Culemborg
 Johanna (Huijbergen), een windmolen in het Noord-Brabantse Huijbergen
 Johanna (tramhalte) van de Brusselse tram
 S.S. Johanna, een schip
 Joanna (Kool & The Gang), een van de grootste hits van Kool & the Gang uit 1983
 Johanna van Bretagne, hertogin van Bretagne (1341-1365)
 Johanna Gapany (1988), Zwitserse politica